Kaddari ist der Familienname folgender Personen:

 Dalia Kaddari (* 2001), italienische Leichtathletin
 Ruth Halperin-Kaddari (* 1966), israelische Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin